Gilles Müller ha battuto in finale Tatsuma Itō 7–6(7–5), 5–7, 6–4.

Teste di serie 

 Lukáš Lacko (semifinali)
 Rajeev Ram (quarti di finale)
 Gō Soeda (secondo turno)
 Samuel Groth (quarti di finale)

  Tatsuma Itō (finale)
  Yūichi Sugita (Semifinali, ritiro per infortunio alla caviglia destra)
  Gilles Müller (Campione)
  Hiroki Moriya (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Adidas International Gimcheon 2014